Приматоморфи () су мироред сисара који садржи два постојећа реда: колуге и примате.

Тармин -{Primatomorpha}- се први пут појављује у општој научној литератури 1991. (Берд) и 1992. (Каландаџе, Раутијан). Анализа главне ДНК секвенце претежно нуклеарних секвенци подржава хипотезу еурхонта, док главно истраживање које истражује митохондријске секвенце подржава другалију топологију стабла. Студија која је истраживала податке о присуству и одсуству ретротранспозона дала је снажну подршку еурхонтама. Нека тумачења молекуларних података повезују примате и колуге у кладу (мироред) познат као приматоморфи, који је сестрински тупајама. Примати су се вјероватно одвојили од колуга прије 79,6 милиона година током креде.

Друга тумачења спајају колуге и тупаје у скупину под именом сундатерије, која је сестринска приматима. Неке недавне студије постављају тупаје као сестринским глиресима, поништавајући еуархонте.

Референце

Литература 

 
 
 
  (PDF version)
 
 

Сисари